Эрика Марожан (; род. , Уйфехерто) — венгерская актриса.

Биография 
Эрика Марожан родилась 3 августа 1972 года в городе Уйфехерто, Венгрия. Её отец — венгр армянского происхождения. Эрика дебютировала в венгерском кино в 1989 году и до сих пор снимается преимущественно на родине. Она в течение 10 лет училась в Венгерской академии балета, затем в Академии кино и актёрского мастерства в Будапеште, которую окончила в 1995 году. Некоторое время играла в «Новом театре» в Будапеште, затем — в «Театре Капошвар», в труппе которого работает и по сей день.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт актрисы
 
Киноактрисы Венгрии
Актрисы театра Венгрии